Marais – quartiere di Parigi
 Le Marais – località del comune francese di Le Val-Saint-Germain (Essonne) nella quale sorge il Castello di Marais
 Marais – riserva naturale della Valle d'Aosta
 Aux-Marais – comune francese del dipartimento dell'Oise
 La Marais (Palude) – nome dato al gruppo più moderato, ma il più numeroso (circa 400 deputati), della Convenzione nazionale durante il periodo della Rivoluzione francese.
 Jean Marais – attore francese